Sebring – miasto w stanie Floryda w hrabstwie Highlands w USA
 Sebring – wieś w stanie Ohio w hrabstwie Mahoning w USA
 Sebring – samochód osobowy koncernu Chrysler
 Sebring International Raceway – tor wyścigowy w Stanach Zjednoczonych
 Jay Sebring – amerykański fryzjer